El Partit Radical Autònom de les Comarques Tarragonines va ésser un partit polític fundat a Reus com a resultat d'una escissió del Partit Republicà Radical Autonomista, organització del Partit Republicà Radical a Tarragona. El 24 de juliol del 1932 se n'escindí el Partit Radical Autònom de les Comarques Tarragonines liderada pel diputat Jaume Simó i Bofarull. Desmarcat de l'organització local del Partit Republicà Radical, concorregué a les eleccions del novembre del 1932 aliat amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i obtingué quatre actes de diputat al Parlament de Catalunya (Jaume Simó i Bofarull, Miquel Cunillera Rius, Gonçal Ivars Messeguer i Josep Folch i Folch). Al novembre del 1933 trencà amb ERC i donà suport al Partit Català d'Acció Republicana en les eleccions legislatives de 1933. El 1936 tres dels seus diputats catalans (Simó, Cunillera i Ivars) constituïren minoria parlamentària amb Acció Catalana Republicana (Pere Lloret Ordeix) i Estat Català (Dencàs).

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts